Dieser Artikel gibt eine statistische Übersicht der Rangliste des deutschen Fußballs des kicker-Sportmagazins in der Zeit von 1955 bis heute. Er bietet eine Auswertung sortiert nach Spielern, Vereinen und Nationalitäten der Spieler (Stand: 5. Januar 2023).

Statistik

Spieler 
Die Tabelle enthält alle Spieler, die mindestens einmal in der Kategorie Weltklasse oder Internationale Klasse gelistet waren. Spieler, die ausschließlich in den Kategorien Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis) oder Blickfeld vertreten waren, werden nicht berücksichtigt.

 Spieler: Name des Spielers
 Nationalität: Nationalität des ausgezeichneten Spielers, dabei werden eventuelle Doppelnationalitäten nicht berücksichtigt. Es ist nur die Nation angegeben, für dessen Nationalmannschaft der Spieler bzw. die Spielerin zum Zeitpunkt der Ranglisteneinstufung spielberechtigt war. Sind zwei Nationalitäten angegeben, so hat der Spieler die Staatsangehörigkeit bzw. die Nationalmannschaft gewechselt.
 von: Jahr, in dem der Spieler erstmals in einer der Kategorien Weltklasse, Internationale Klasse oder Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis) in der Rangliste vertreten war.
 bis: Jahr, in dem der Spieler letztmals in einer der Kategorien Weltklasse, Internationale Klasse oder Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis) in der Rangliste vertreten war.
 WK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Weltklasse. Mehrere Einstufungen pro Jahr sind möglich, da die Ranglisten in der Regel halbjährlich erscheinen und ein Spieler auch für mehrere Positionen gelistet sein konnte.
 IK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Internationale Klasse. Mehrere Einstufungen pro Jahr sind möglich, da die Ranglisten in der Regel halbjährlich erscheinen und ein Spieler auch für mehrere Positionen gelistet sein konnte.
 NK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis). Mehrere Einstufungen pro Jahr sind möglich, da die Ranglisten in der Regel halbjährlich erscheinen und ein Spieler auch für mehrere Positionen gelistet sein konnte.
 Gesamt: Gesamtanzahl der Ranglisten-Einstufungen in den Kategorien Weltklasse, Internationale Klasse und Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis)'. Mehrere Einstufungen pro Jahr sind möglich, da die Ranglisten in der Regel halbjährlich erscheinen und ein Spieler auch für mehrere Positionen gelistet sein konnte.

Hinweis: Die Tabelle ist sortierbar. Für die Sortierung innerhalb einer Spalte einfach den Pfeil im Tabellenkopf klicken, um ab- oder aufsteigend zu sortieren.

Vereine 
Die Tabelle enthält alle Vereine, die mindestens einmal in einer der Kategorien Weltklasse, Internationale Klasse oder Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis) gelistet waren. Vereine, die ausschließlich in der Kategorie Blickfeld vertreten waren, werden nicht berücksichtigt.

 Verein: Name des Vereins. Bei ausländischen Vereinen ist dahinter die Nation angegeben.
 WK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Weltklasse.
 IK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Internationale Klasse.
 NK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis).
 Gesamt: Gesamtanzahl der Ranglisten-Einstufungen in den Kategorien Weltklasse, Internationale Klasse und Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis).

Hinweis: Die Tabelle ist sortierbar. Für die Sortierung innerhalb einer Spalte einfach den Pfeil im Tabellenkopf klicken, um ab- oder aufsteigend zu sortieren.

Nationalitäten 
Die Tabelle enthält alle Nationen, für die ein Spieler, der zum Zeitpunkt seiner Einstufung für diese Nation spielberechtigt war, mindestens einmal in einer der Kategorien Weltklasse, Internationale Klasse oder Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis) gelistet war.

 Nationalität: Nationalität der gelisteten Spieler
 WK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Weltklasse.
 IK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Internationale Klasse.
 NK: Anzahl der Ranglisten-Einstufungen in der Kategorie Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis).
 Gesamt: Gesamtanzahl der Ranglisten-Einstufungen in den Kategorie Weltklasse, Internationale Klasse und Nationale Klasse (ehemals Im weiteren Kreis).

Hinweis: Die Tabelle ist sortierbar. Für die Sortierung innerhalb einer Spalte einfach den Pfeil im Tabellenkopf klicken, um ab- oder aufsteigend zu sortieren.

Hinweise

Quellen 
 kicker-Archiv der Bayerischen Staatsbibliothek, teilweise online verfügbar auf historical-lineups.com

Rangliste des deutschen Fußballs